Les Gitans, album de Dalida ;
 Les Gitans, chanson de Dalida et des Compagnons de la chanson.